Arrowsmith ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Arrowsmith (1750–1823), englischer Kartograf, Graveur und Verleger
 Alex Arrowsmith (* 1982), US-amerikanischer Rock-/Pop-Musiker 
 Alf Arrowsmith (1942–2005), englischer Fußballspieler
 Anna Arrowsmith (* 1971; Pseudonym Anna Span), britische Politikerin und Medienkünstlerin
 Arthur Arrowsmith (1881–1948), englischer Fußballspieler
 Brian Arrowsmith (* 1940), englischer Fußballspieler
 Chris Arrowsmith (* 1966), britischer Kanute
 Edmund Arrowsmith (1585–1628; auch Brian Arrowsmith), Jesuitenpriester und einer der Vierzig Märtyrer von England und Wales
 John Arrowsmith (Kartograf) (1780–1873), englischer Kartograf (Neffe von Aaron)
 John Arrowsmith (Theologe) (1602–1659), englischer Theologe und Wissenschaftler
 Nina Arrowsmith (* 1979), Inhaberin einer Konzept- und Literaturagentur
 Tony Arrowsmith (1887–1950), englischer Fußballspieler
 William Arrowsmith (1924–1992), klassischer Philologe und vergleichender Literaturwissenschaftler

Arrowsmith steht für:

 Arrowsmith (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1931
 Arrowsmith (Comic), Fantasy-Comic
 Arrowsmith (Illinois), Stadt im McLean County, Illinois, USA
 Arrowsmith Lake, Australien
 Arrowsmith School, Schule in den USA für Kinder mit Lernbehinderungen
 Arrowsmith River, Fluss in Western Australia
 Mount Arrowsmith (Antarktika), Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Arrowsmith (Vancouver Island Ranges), Berg und Biosphärenreservat in Kanada
 Arrowsmith (Western Australia), Ortschaft in Western Australia
 Arrowsmith-Halbinsel
 Arrowsmith, früherer Name des Majuro-Atolls im Pazifik

Siehe auch:

 Dr. med. Arrowsmith (Arrowsmith), Roman von Sinclair Lewis aus dem Jahre 1925
 Aerosmith
 Arrowsmith Island
 Pfeilschmidt